Высшая лига Казахстана по баскетболу 2016/2017 — является вторым сезоном Высшей лиги национальной федерации баскетбола Казахстана.

Участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе